Kempkes ist der Familienname von:

 Adolf Kempkes (1871–1931), deutscher Politiker (DVP)
 Carl Kempkes (1881–1964), deutscher Gartenbauer